Хранитель времени:
 «Хранитель времени» — роман Д. Зинделла.
 «Хранитель времени» — кинофильм 2004 года.
 «Хранитель времени» — кинофильм 2011 года.
 Хранитель времени — сановник из серии сказочных повестей А. М. Волкова о Волшебной стране, который следил за тем, какому подземному королю заступать на престол.